La Congregación de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza es una congregación religiosa de derecho pontificio, fundada en Burgos el 1892 por Santa Carmen Sallés. Se dedica a la enseñanza de niños y niñas. Las hermanas que forman parte posponen a su nombre las siglas RCM

Historia 
Carmen Sallés (1848-1911), religiosa de las Dominicas de la Anunciata, captó la importancia de la educación de la juventud, especialmente de las niñas, para evitar que tuvieran una mala vida y conseguir que las futuras madres, ya educadas, supieran formar cristianamente a sus hijos. Quería que la mujer tuviera más educación y se le facilitara el acceso a la cultura, yendo más allá de la educación habitual entonces (las primeras letras, costura y tareas domésticas). Enseñaba en el colegio de su congregación, pero ante los problemas con la aceptación de sus ideas (fue acusada de querer llenar de vanidad la cabeza de las niñas), se fue en1891 con tres compañeras -Candela Boleda, Remedio Pujol y Emilia Horta- con la idea de fundar una nueva congregación dedicada a la enseñanza. En Madrid conoció a Celestino Pazos, sacerdote de Zamora, que la aconsejó y la envió a Burgos, donde el obispo era amigo de Pazos.

El 7 de diciembre de 1892 fundó, en Burgos, la Congregación de Religiosas Concepcionistas de Santo Domingo con un colegio de niños en la calle de Santander,12. Dio su autorización diocesana el obispo Manuel Gómez Salazar; siendo entonces cinco religiosas. El 16 de abril de 1893 la diócesis aprobó la constitución de la congregación y Carmen Sallés fue nombrada superiora.

Desde el comienzo, creyó en la preparación previa de las maestras; en momentos en que no era necesario un título de maestro para enseñar en colegios privados, Sallés hizo que las hermanas estudiaran Magisterio, piano y francés. Las niñas tenían que ser educadas de manera integral, tanto en sus habilidades intelectuales como emocionales.

El 29 de febrero de 1908, Carmen Sallés solicitó la aprobación del instituto a la Santa Sede, que recibió el 19 de septiembre, de manos de Pío X . En 1909, adoptó la Regla de San Agustín y la congregación fue admitida entre las congregaciones del tercer orden agustiniano.

Poco a poco se fundan colegios, llamados Casas de María Inmaculada en: Segovia, El Escorial, Madrid, Pozoblanco, Almadén, Valdepeñas, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Barajas de Melo, Arroyo del Puerco, Santa Cruz de la Zarza, y Murchante (Navarra), y así hasta trece casas antes de morir la fundadora, 1911.

Expansión 
A la fundadora le siguió como superiora Providencia Esquíroz e Íñigo (1911-1919), que inició las fundaciones en el extranjero: en Italia, que no llegó a prosperar, y al Brasil (desde 1912, a Machado ), donde abrirse tres casas. Con Lourdes Alonso Martínez, superior entre 1919 y 1932, continuó la consolidación y con Piedad Espinal (desde 1931 hasta 1958) se aprobó definitivamente el instituto y sus constituciones, el 1952 provisionalmente y el 1954 de manera definitiva. Firmadas por Pío XII, cambiaba el nombre de la congregación al de Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

A partir de 1954 continuaron las fundaciones en nuevos estados: Japón (1954), Venezuela (1957), Estados Unidos (1962), Italia (1968), República Democrática del Congo (1971), República Dominicana (1972), Guinea Ecuatorial (1981 ), Corea (1984), Filipinas (1985), México (1996), Camerún (2001), India (2004) y Congo Brazzaville (2008). En abril del 2012  fundaron una nueva casa en Indonesia, y en 2013 llegaron a Haïti.

Actividades 
Además de la actividad educativa en colegios, las concepcionistas mantienen residencias de peregrinos, hogares de acogida para niñas y menores desprotegidas, como el Lar de Mococa (Brasil), y 

También hacen apostolado, especialmente en zonas pobres: colaboración con las parroquias, catequesis, pastoral de jóvenes, visita a familias pobres, etc.

Al finalizar 2006, la congregación tenía 519 religiosas en 66 casas.

Véase también 

 Carmen Sallés y Barangueras
Concepcionistas

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web de las Concepcionistas
 M. Asunción Valls. Nuestra pequeña gran historia.

Congregaciones religiosas católicas femeninas
Familia agustiniana
Organizaciones religiosas fundadas en 1892